Tongling, tidigare romaniserat Tungling, är ett härad som lyder under Tonglings stad på prefekturnivå i Anhui-provinsen i östra Kina.

Tonglings härad består av de delar som blev över av häradet då dess huvudort blev ombildad till stadsdistrikt i staden med samma namn.

Källa

WP:Projekt Kina